Ацинус ( «виноградная гроздь») — функциональная единица органа.
 Ацинус лёгкого — структурная единица лёгких, первичная лёгочная долька. Представляет собой систему разветвления одной концевой бронхиолы на дыхательные бронхиолы с гроздьями альвеол, густо оплетёнными капиллярами.
 Ацинус (шаровидный аденомер, альвеола) — структурно-функциональная единица мешочатой железы; полость, накапливающая секрет.
 Ацинус молочной железы
 Ацинус поджелудочной железы — представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов.
 Ацинус предстательной железы
 Ацинус сальной железы
 Ацинус слюнной железы
 другие

Примечания